

Naissances 
 On Watanabe (mort le 10 février 1930), écrivain japonais.

Décès 
 Charles Chincholle (né le ), journaliste et écrivain français.

Voir aussi 
 26 août
 août 1902